Усковское — деревня в Пировском районе Красноярского края в составе Кириковского сельсовета.

География 
Находится примерно в  12 километрах по прямой на восток-юго-восток от районного центра села Пировское.

Климат 
Климат резко континентальный. Самый теплый месяц — июль, со средней температурой +17,8 °С, с абсолютным максимумом +34,6 °С. Самый холодный месяц — январь: средняя температура составляет –20,1 °С, абсолютный минимум –52,5 °С.

История
Основана деревня в 1909 году. Альтернативные названия Алексеевская и Татарская. В 1926 году учтено было 297 жителей, преимущественно мордва.  В советское время работал колхоз им.Ворошилова.

Население  
Постоянное население составляло 97 человек в 2002 году (55% русские, 42% татары),  1 16 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Пировского района